Solo har flere betydninger:

 Solo (alene) – At være alene, typisk brugt i forbindelse med flyning og sejlads

 Musik
 Solosang – at synge alene i modsætning til korsang.
 Soloinstrument – om et et musikstykke for kun ét instrument
 Solokoncert – et musikstykke, hvor et enkelt instrument bærer melodistemmen hele tiden.
 Solo (musik) – en del af et musikstykke, hvor et enkelt instrument dominerer, og musikeren får mulighed for at udfolde sig frit.
 Soloalbum – et musikalbum udgivet af en musiker under eget navn i modsætning til af et band.
 Solokunstner – en musiker som optræder alene i modsætning til i et band.
 Solist – en musiker som spiller soloer ved en koncert
 Solo (Peter A.G. Nielsen-album) – musikalbum udgivet af Peter A.G. Nielsen i 1997

 Steder
 Surakarta – indonesisk by på Java som også kaldes Solo

 Produkter
 Solo (sodavand) – et norsk sodavandsmærke

 Personer
 Gary McKinnon (født 1966), med tilnavnet "Solo", britisk hacker

 Fiktive karakterer
 Han Solo, fra Star Wars-film
 Solo-familien, pårørende til Han i Star Wars-Expanded Universe

 Andet
 Solo (dokumentarfilm) – dansk portrætfilm fra 2007 instrueret af Kasper Torsting om Jon Nørgaard
 Solo: A Star Wars Story - amerikansk science fiction-film fra 2018 med Han Solo.
 Solo (styresystem) – styresystem udviklet af Per Brinch Hansen
 Solo (film fra 1980) – sovjetisk spillefilm fra 1980 af Konstantin Lopusjanskij